4217 Engelhardt è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 9,2 km. Scoperto nel 1988, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3143139 UA e da un'eccentricità di 0,2125469, inclinata di 23,14756° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1988
Engelhardt